Tyrconnell ist der Name von:

 einer Whiskey-Marke, siehe Tyrconnell (Whiskey)
 eines Rennpferdes
 eines ehemaligen irischen Königreichs, siehe Tyrconnell (Königreich)
 ein ehemaliges irisches Earldom, siehe Earl of Tyrconnell